

Música 
 Revelation (álbum de 98 Degrees)
 Revelation (álbum de Peter André)
 Revelation (álbum de Third Day)
 Revelations (canção de Audioslave)
 Revelations (canção de Iron Maiden)

Outros 
 Revelations (sitcom) - uma sitcom estrelada por Bill Hicks e transmitida pelo Channel Four na Grã-Bretanha
 Revelations (minissérie) - uma minissérie estrelada por Bill Pullman e transmitida pela NBC nos Estados Unidos
 Revelations (telenovela) - uma telenovela transmitida pelo ITV na Grã-Bretanha em 1994

Desambiguação